Psi — программа для мгновенного обмена сообщениями посредством сети Интернет по протоколу XMPP (Jabber).

Программа является свободной и распространяется под лицензией GPL. Графический интерфейс и ядро программы написаны с использованием C++ и набора библиотек Qt, благодаря чему программа доступна для разных операционных систем.

Название 
Psi (произносится «саи» [saɪ]) — стилизованное сокращение от «psynergy», что, в свою очередь, расшифровывается как «psychic energy». Пси также является двадцать третьей буквой греческого алфавита (Ψ), что является причиной выбора логотипа программы. Также, возможно, что Psi получила своё название из-за поддержки XEP-0183.

История проекта 

Программа была создана Джастином Карнегесом (Justin Karneges) как побочный проект, поэтому разработка Psi велась медленно. Тем не менее, XMPP клиент набрал большую пользовательскую аудиторию и позднее к разработке проекта присоединились Михаил Пищагин (в 2003), Кевин Смит (Kevin Smith) (в 2004) и Remko Tronçon (в 2005).

В 2009 году появился проект Psi+, который являлся форком Psi. Целью проекта является реализация нового функционала, написание патчей и плагинов для последующей передачи их в родительский проект. По состоянию на 2017 год большинство активных разработчиков Psi+ являются официальными разработчиками Psi и теперь Psi+ — это все-лишь ветка разработки клиента Psi, для которой используется модель разработки с плавающим релизом.

Пользователи, которые хотят быстро получать новые функции и исправления ошибок, могут использовать Psi+ на ежедневной основе. Пользователи, которые не заботятся о новых тенденциях и предпочитают постоянство, могут выбрать Psi, поскольку он использует классическую модель разработки и его выпуски довольно редки.

Возможности 
 Многоязычность.
 Одновременная поддержка нескольких аккаунтов.
 Система профилей.
 Поддержка транспортов и конференций.
 Шифрование трафика, SSL, STARTTLS, OpenPGP.
 Способы подключения: direct connection, proxy: SOCKS4, SOCKS5, HTTPS.
 Настраиваемый интерфейс: панели инструментов, шрифты, цвета, смайлы, системные иконки.
 Передача файлов.
 Service Discovery.
 Настройка приватности.
 Уведомления о наборе текста.
 Поддержка Ad-Hoc команд для ботов и транспортов.
 Частичная поддержка PEP — публикация персональной информации настроения и текущей песни в плеере.
 Полное управление закладками конференций.
 Отображение всех соединений к аккаунтам с других клиентов через Self contact.
 Возможность ассоциации контакта с произвольным изображением.
 Настройка быстрых клавиш.
 Динамическое совмещение окон чатов и конференций с использованием табов.
 Удалённое управление клиентом.
 Поддержка плагинов через собственный API. Например, с помощью плагинов реализована поддержка OpenPGP, OTR и OMEMO шифрования для личных сообщений, а также аудио- и видео-звонков через Jingle.
 Проверка орфографии «на лету» с помощью библиотек Hunspell или Aspell.
 Звуковое сопровождение событий.
 Стили окна чата. (В том числе популярные стили от Adium)
 Шаблоны статусов.
 История сообщений на стороне клиента.
 XML-консоль для отладки.
 Jingle — обмен файлами, а также голосовое общение и видеосвязь.

Нереализованные возможности 
 Голосовые и видео конференции (через Jingle).
 Метаконтакты (XEP-0209 ещё не утверждён).
 Хранение истории на сервере.

Примечания

Ссылки 

 Psi-Вики
 PsiMedia
 Psi на JRuDevels.org и Jabber.ru
 Psi на SourceForge.net
 Psi+ на SourceForge.net
Обзоры
 
 

Программы мгновенного обмена сообщениями
Свободные программы мгновенного обмена сообщениями
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение для macOS
Jabber
Программное обеспечение для Haiku
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Переносимые приложения